Тер-Усик Беникович Лазаря́н (, 23 февраля 1955, Ереван — 19 февраля 2015, там же) — армянский политический деятель и священник.

 1972—1977 — филологический факультет Ереванского государственного университета.
 1974—1979 — рабочий на Ереванском алюминиевом заводе.
 1979—1981 — духовную семинарию в Эчмиадзине. Священник.
 1981—1987 — педагог, а затем секретарь в Эчмиадзинской духовной семинарии.
 1987—1992 — был священником в церкви имени Святой Марины.
 С 1992 — председатель правления «АОД».
 1995—1999 — избран депутатом парламента. Член «АОД».

Скоропостижно скончался 19 февраля 2015 года от инфаркта миокарда.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Политики XX века
Выпускники Ереванского государственного университета
Депутаты Национального собрания Армении
Религиозные деятели Армении
Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники семинарии Геворгян
Преподаватели семинарии Геворгян